

Bułgaria 
 Orizari – wieś w obwodzie Płowdiw
 Orizari – wieś w obwodzie Sliwen

Macedonia Północna 
 Orizari – wieś w gminie Koczani